Посольство Федеративной Республики Германии в Российской Федерации () — дипломатическое представительство Германии, расположено в Москве на Мосфильмовской улице, 56. Посольство является крупнейшим в мире германским дипломатическим представительством. Резиденция посла с 1956 года и по настоящее время располагается на Поварской улице № 46, в бывшем особняке Я. М. Шлоссберга (1910—1911, архитектор А. Н. Зелигсон).

 Чрезвычайный и Полномочный Посол — Геза Андреас фон Гайр. В должности с сентября 2019 года.

Отделы посольства 
 Политический департамент
 Аппарат Атташе по вопросам обороны при Посольстве Федеративной Республики Германия
 Департамент экономики и науки
 Консульско-правовой отдел
 Отдел культуры
 Отдел печати и связей с общественностью
 Рабочий штаб по работе с регионами

Консульские округа 
 Консульский отдел Германского Посольства в Москве
 Консульский округ Генерального консульства Германии в Екатеринбурге 
 Консульский округ Генерального консульства Германии в Калининграде
 Консульский округ Генерального консульства Германии в Новосибирске
 Консульский округ Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге
 Почётный консул в Саратове
 Почётный консул в Омске

Послы Германии в России 

  (1989—1993),
  (1993—1995),
  (1995—2002),
  (2002—2005),
  (2005—2010),
 Ульрих Бранденбург (2010—2014),
 Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен (2014—2019),
 Геза Андреас фон Гайр (с 2019 года).

См. также 
 Представительство земли Бавария в РФ
 Германо-российские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации

Дипломатические представительства Германии
Германия
Раменки